Виктор Горде́ев:
 Гордеев, Виктор Владимирович (род. 1954) — советский и российский актёр.
 Гордеев, Виктор Сергеевич (1930—2018) — советский и украинский скульптор.